tzo steht für:
 Tzotzil-Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Tzotzil in Chiapas, Mexiko

TZO steht für:
 Thorne-Żytkow-Objekt, hypothetischer Stern
 Zweiter technischer Schiffsoffizier (Technischer Schiffsdienst)
 Tsimiroro Airport (IATA-Code), Flugplatz bei Ankisatra, Region Melaky, Madagaskar

TZO